Мисс Супранешнл 2012 () — 4-й ежегодный конкурс красоты, проводился 14 сентября 2012 года в Studio TV «Hala Mera», Варшава, Польша. За победу на нём соревновалось 53 претендентки. Победительницей стала представительница Белоруссии — Екатерина Бурая.

Результаты

Континентальные королевы красоты

Специальные награды

Участницы

Разное

Дебютировали

Вернулись

Отказались

Примечание

Замены 
  — Кристина Домингес
  — Наталья Бриштен
  — Вероника Хладикова
  — Салли Апонте Техада, Кэролин Хава Родригес
  — Шероль Бубея
  — Никита Шарма
  — Мариана Родригес Мерчан
  — Брианна Ортиз
  — Антония Шинана
  — Вивиан Агаро
  — Марисель Медина
  — Анжелика Огрызек
  — Ванесса Энрикес
  — Алена Шишкова
  — Гай Индамуца
  — Зузана Слезакова
  — Морган Элизабет Вулард, Кларисса Молина
  — Карла Родригес де Флавис

Дебют 
  — Наталья Остроская
  — Севилай Айдын
  — Беназира Джоко
  — Ови Диан Арьяни Путри
  — Лизет Беренис Солорзано
  — Ишара Айша
  — Бахтавар Шах
  — Ромина Сильвана Кобенья
  — Наташа Бекли
  — Винфрида Доминик

Вернулись 
  — Цзинь Го
  — Сьюзан Дервиши
  — Иоганна Меджо

Отставка 
  — Анастагия Пьер
  — Диана Лемус
  — Элисса Гави
  — Барбора Клапакова (отказалась от участия в конкурсах)
  — Бренда Контрерас
  — <! — ДЖЕК? Александра Дащенко ->

Ссылки 
 Oficjalna strona Miss Supranational
 Informacje o Miss Supranational 2012
 Serwis poświęcony Miss Supranational

Мисс супранешнл
События 14 сентября
Сентябрь 2012 года
2012 год в Польше
Варшава